Тилда Свинтон (; рођена 5. новембра 1960. године у Лондону) енглеска је глумица.

Филмографија 

|-
| 1998. || Љубав је ђаво || -{Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon}-||Мјуријел Белчер|| 
|-
| 1998. || Протагонисти || -{The Protagonists}-||глумица|| 
|-
| 1999. || Ратна зона || -{The War Zone}-||Мајка || 
|-
| 2000. || Паралелни светови || -{Possible Worlds}-||Џојс || 
|-
| 2000. || Плажа || -{The Beach}-||Сал|| 
|-
| 2001. || Небо боје ваниле || -{Vanilla Sky}-||Ребека Дирборн|| 
|-
| 2001. || Љубав без излаза || -{The Deep End}-||Маргарет Хол || 
|-
| 2001. || Адаптација ||-{Adaptation}- || Валери Томас||
|-
| 2002. || Текноласт || -{Teknolust}-||Розета/Руби/Марин/Олив|| 
|-
| 2003. || Крваво сведочанство || -{The Statement}-||Енмари Ливи|| 
|-
| 2003. || Млади Адам || -{Young Adam}-||Ела Голт|| 
|-
| 2005. || Константин || -{Constantine}-|| Габријел|| 
|-
| 2005. || Летописи Нарније: Лав, вештица и орман || -{The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe}-||Бела вештица|| 
|-
| 2005. || Сломљено цвеће || -{Broken Flowers}-||Пени|| 
|-
| 2005. || Неприлагођен || -{Thumbsucker}-||Одри Коб || 
|-
| 2006. || Стефани Дејли || -{Stephanie Daley}-||Лајди Крејн|| 
|-
| 2007. || Човек из Лондона || -{A londoni férfi}-||Камелија|| 
|-
| 2007. || Мајкл Клејтон || -{Michael Clayton}-|| Карен Краудер|| 
|-
| 2008. || Џулија || -{Julia}-||Џулија || 
|-
| 2008. || Летописи Нарније: Принц Каспијан || -{The Chronicles of Narnia: Prince Caspian}-||Бела вештица|| 
|-
| 2008. || Спалити након читања || -{Burn After Reading}-||Кејти Кокс|| 
|-
| 2008. || Необични случај Бенџамина Батона || -{The Curious Case of Benjamin Button}-||Елизабет Абот|| 
|-
| 2009. || Границе контроле || -{The Limits of Control}-||плавуша|| 
|-
| 2009. || Зовем се љубав || -{Io sono l'amore }-||Ема Речи|| 
|-
| 2010. || Летописи Нарније: Путовање намерника зоре || -{The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader}-||Бела вештица|| 
|-
| 2011. || Морамо да разговарамо о Кевину || -{We Need to Talk About Kevin}-||Ева Хачадурјан || 
|-
| 2012. || Краљевство излазећег месеца || -{Moonrise Kingdom}-||„Социјална служба“|| 
|-
| 2013. || Само љубавници опстају || -{Only Lovers Left Alive}-||Ив|| 
|-
| 2013. || Ледоломац || -{Snowpiercer}-||Мејсон|| 
|-
| 2013. || Нулта теорема || -{The Zero Theorem}-||терапеуткиња || 
|-
| 2014. || Гранд Будапест хотел || -{Walame}-||Мадам Д.|| 
|-
| 2015. || Хаос у најави || -{Trainwreck}-||Дијана|| 
|-
| 2016. || Доктор Стрејнџ || -{Doctor Strange}-||Древна|| 
|-
| 2016. || Живео Цезар! || -{Hail, Caesar!}-||Хеда Хупер|| 
|-
| 2018. || Суспирија || -{Suspiria}-||мадам Вева Бланк / Хелена Маркос|| 
|-
| 2019. || Осветници: Крај игре || -{Avengers: Endgame}-||Древна|| 
|-
| 2021. || Француска депеша || -{The French Dispatch}-||Џ. К. Л. Беренсен|| 
|-
|2022. || Три хиљаде година чежње || -{Three Thousand Years of Longing}- || Алитеа Бини ||
|-
| 2022. || Пинокио || -{Pinocchio}- || Плава вила (глас) ||
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1960.
Енглеске глумице
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сатурн
Добитници Волпи пехара
Биографије живих особа
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози